До́ра Пея́чевич (; ,  — , ) — хорватская композитор, представитель знатного старинного хорватского рода графов Пеячевичей. Дочь бана Хорватии Теодора Пеячевича.

Биография 

Дора Пеячевич родилась в 1885 году в Будапеште в семье хорватского графа Теодора Пеячевича и венгерской аристократки Лилии Вай де Вайя. Её мать была неплохой пианисткой и с раннего детства занималась с дочерью музыкой. С 12 лет Дора начала сама писать музыку. В юности она брала уроки у известных музыкантов своего времени: в Загребе с ней занимался скрипкой Вацлав Гумл, теорией, композицией и оркестровкой — Чирил Юнек и Драгутин Кайзер, в Дрездене она занималась композицией под руководством Перси Шервуда, в Мюнхене ей давали уроки Вальтер Курвуазье (композиция) и Генри Петри (скрипка). Была знакома с многими видными деятелями культуры своего времени — особенно тесные дружеские связи установились у неё, начиная с 1914 года, с писателем Карлом Краусом (Пеячевич положила на музыку ряд его стихотворений, была преданной читательницей его журнала, под его влиянием увлеклась левой публицистикой в диапазоне от Александра Герцена до Карла Каутского; Краус воспел Пеячевич в нескольких стихотворениях).

С началом Первой мировой войны удалилась в родовой замок в Нашице и посвятила себя заботе о раненых. В 1921 году вышла замуж за Оттомара фон Лумбе, двумя годами позже умерла в Мюнхене от осложнений после трудных родов. Похоронена в фамильном замке Пеячевичей в Нашице.

Биографии Доры Пеячевич посвящён последний фильм известного режиссёра Звонимира Берковича «Графиня Дора» (Kontesa Dora, 1993 год).

Творчество 
Дора Пеячевич считается одним из крупнейших хорватских композиторов. Она автор 58 произведений, написанных главным образом в позднеромантическом стиле.

Центральное произведение в наследии Пеячевич — Симфония фа-диез минор (1916—1917), впервые исполненная в Дрездене 10 февраля 1920 г. (дирижёр Эдвин Линднер), — считается первой современной симфонией в хорватской музыке. Ей принадлежат также концерт и концертная фантазия для фортепиано с оркестром, ряд камерных ансамблей (фортепианный квинтет, фортепианный квартет, фортепианное трио, два струнных квартета), две скрипичных и одна виолончельная сонаты, различные фортепианные пьесы, песни (в том числе на слова Фридриха Ницше, Райнера Марии Рильке, Рикарды Хух).

Литература 
 Kos, Koraljka. Dora Pejacevic. Zagreb: The Croatian Music Information Centre, 2008.

Ссылки 
 Страница на сайте Музыкального информационного центра Хорватии 
 

Композиторы Хорватии
Академические музыканты Хорватии
Умершие при родах